Kabinett Abe steht für mehrere japanische Kabinette:
 unter Premierminister Abe () Nobuyuki
 Kabinett Abe Nobuyuki von 1939 bis 1940
 unter Premierminister Shinzō Abe ()
 Kabinett Shinzō Abe I von 2006 bis 2007
 Kabinett Shinzō Abe I (Umbildung) von August bis September 2007
 Kabinett Shinzō Abe II von Dezember 2012 bis September 2014
 Kabinett Shinzō Abe II (Umbildung) von September bis Dezember 2014
 Kabinett Shinzō Abe III von Dezember 2014 bis Oktober 2015
 Kabinett Shinzō Abe III (1. Umbildung) von Oktober 2015 bis August 2016
 Kabinett Shinzō Abe III (2. Umbildung) seit August 2016